.中国 è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato alla Cina.

Domini di primo livello
Cina